Die 1. Amateurliga Bayern 1955/56 war die 6. Saison der 1. Amateurliga im Männerfußball in Bayern – dem Vorläufer der heutigen Bayernliga und sie war die 3. Saison, die in zwei Staffeln ausgespielt wurde.

Bis 1963 stellte diese Liga zusammen mit den 1. Amateurligen aus Württemberg, Nordbaden, Südbaden und Hessen den Unterbau zur II. Division Süd dar und war im damaligen deutschen Fußball-Ligasystem drittklassig.

Saisonabschluss 
Sieger der Staffel Nord war der VfB Bayreuth. Die Staffel Süd gewann der ESV Ingolstadt nach einem Entscheidungsspiel gegen den punktgleichen 1. FC Amberg. Bayern-Meister wurde der VfB Bayreuth, der die Summe der Endspiele gegen ESV Ingolstadt gewonnen hat (0:3, 2:1 u. 1:0 n. V.). In der anschließenden Aufstiegsrunde zur II. Division war Bayreuth nicht erfolgreich.

In die 2. Amateurliga mussten absteigen:
 aus der Staffel Nord: 1. FC Bayreuth, FC Pressig
 aus der Staffel Süd: ASV Dachau, TSG Augsburg

Für die kommende Saison kamen als Aufsteiger aus der 2. Amateurliga:
 in die Staffel Nord: Sylvia Ebersdorf, TSV Schwabach
 in die Staffel Süd: 1. FC Schwandorf, Bayern München Amat.

Für die kommende Saison kamen als Absteiger aus der II. Division:
 in die Staffel Nord: 1. FC Bamberg
 in die Staffel Süd: FC Penzberg

Staffel Nord

Ergebnis-Kreuztabelle – Nord

Abschlusstabelle – Nord 

|}

Staffel Süd

Ergebnis-Kreuztabelle – Süd

Abschlusstabelle – Süd 

|}

Spiel um den Staffelsieg 

|}

Spiel um die bayrische Meisterschaft 

|}

Einzelnachweise 

 Ehrentafel der Bayernliga-Meister bei D.S.F.S
 Amateurliga Bayern 1955/56 bei f-archiv.de
 Tabelle Nord 1955/56 bei manfredsfussballarchiv.de
 Ergebnismatrix Nord 1955/56 bei manfredsfussballarchiv.de
 Tabelle Süd 1955/56 bei manfredsfussballarchiv.de
 Ergebnismatrix Süd 1955/56 bei manfredsfussballarchiv.de

Fußballsaison 1955/56
1955